...a um bloco de impressão de metal, por vezes preparado usando a fotogravura para reproduzir uma fotografia na impressão. O bloco pode ser uma imagem de meio-tom.
 ...ao conjunto de tipos usando um processo de fototipagem para preparar páginas para litografia de fotos.
 ...a classificação numérica para a coloração da pele humana em reação à exposição solar, sendo a mais famosa a escala de Fitzpatrick